

Рихнув — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Рихнув — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Рихнув — село в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства